Военно-воздушные силы Судана (,  Al Quwwat al-Jawwiya As-Sudaniya) — один из видов вооружённых сил Республики Судан.

История

Организационная структура

Пункты базирования

Боевой состав

Техника и вооружение 
Данные о технике и вооружении ВВС Судана взяты со страницы электронного журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Примечания

Ссылки 
 Library of Congress Sudan Country Study

Вооружённые силы Судана
Судан